Günter Henrich ist der Name folgender Personen:

* Günter Henrich (Cartoonist) (1937–2011), deutscher Karikaturist und Cartoonist
 Günter Henrich (Schachspieler) (1952–2008), deutscher Fernschachspieler

Siehe auch:
 Günther Henrich